

Список крупнейших структур

Список крупнейших войдов 
Войды — это пустые пространства между галактическими нитями и другими космическими структурами.

См. также 
 Список сверхскоплений галактик
 Список галактических нитей
 Список больших групп квазаров
 Список крупнейших войдов

Примечания 

Списки астрономических объектов